Глеб Ростиславич — имя нескольких удельных князей:

 Глеб Ростиславич (князь друцкий) (ум. до 1163) — князь друцкий, сын минского князя Ростислава Глебовича
 Глеб Ростиславич (князь рязанский) (ум. 1178) — Великий князь рязанский, сын Ростислава Ярославича.
 Глеб Ростиславич (князь смоленский) (ум. 1278) — князь смоленский, сын Ростислава Мстиславича, князя смоленского, брат Фёдор Ростиславича Чёрного, родоначальника князей ярославских
 Глеб Ростиславич (князь степаньский) (1-я половина XIII в.) — князь степаньский, сын Ростислава Глебовича, князя пинско-дубровицкого